Граф Юхан Фредрик Аминофф (; , имение Рилакс, Финляндия — , имение Рилакс, Финляндия) — шведский военный и политик, сыгравший видную роль в истории Финляндии после завоевания её Россией.

Биография 
Родился 26 января 1756 года в имении Рилакс (, ) в Западном Нюланде.

В 1770 году стал пажом короля Адольфа Фредрика, а после его смерти Густава III. Благодаря своей красивой наружности и прекрасным манерам, пользовался при дворе большим успехом и быстро продвигался в офицерских чинах, сделавшись вскоре приближённым короля.

С началом русско-шведской войны 1788—1790 годов последовал за королём в Финляндию, где в 1790 году после стычки у Пирттимяки получил под своё командование Бьёрнеборгский пехотный полк.

После смерти своего покровителя Аминофф вместе с другими сторонниками Густава III подвергся преследованию. В 1793 году он был уволен со всех постов и получил приказ на время малолетства Густава IV Адольфа покинуть Швецию. Однако в Штральзунде он был арестован и возвращён в Стокгольм, где предстал перед судом по обвинению в попытке свержения шведского правительства. Суд приговорил его к лишению дворянства и смертной казни, которую регент Карл Сёдерманландский заменил на пожизненное заключение в Карлстенской крепости. После того как Густав Адольф в 1796 году взял правление в свои руки, Аминоффу были возвращены все права: дворянство, чины и имение.

В 1798 году он вновь стал полковником Бьёрнеборгского полка, а в 1799 году получил чин генерал-майора.

Во время русско-шведской войны 1808—1809 годов состоял в штабе главнокомандующего шведскими войсками барона Клингспора. Во время капитуляции шведских войск у Каликса в 1809 году некоторые офицеры предлагали ему возглавить войска, чтобы избежать позора сдачи оружия, однако Аминофф отказался от данного предложения.

После заключения мирного договора он остался в Финляндии, которая по условиям мира отошла к России. В 1810 году он прибыл в Петербург во главе депутации финских офицеров, которые хлопотали о сохранении за ними прежних их бостелей (земельных участков) и в то же время имела ещё одну задачу — представить императору необходимость для Финляндии независимого законодательства по всем хозяйственным делам, отдельного войска, права определять налоги, права поступать на русскую службу и т. п. В результате настойчивых действий депутации,  последовал манифест, упразднявший финские войска, но сохранявший за финскими офицерами их прежние права и оклады. Этот же манифест устанавливал главные основания будущей военной организации Финляндии.

При учреждении в 1810 году комиссии по финляндским делам Аминофф был назначен членом этой комиссии.

В 1808 году король Густав IV Адольф возвёл его вместе с его братом Густавом в баронское достоинство, но в это время Финляндия была уже присоединена к России, и диплом на баронский титул был выдан им лишь 6 мая 1812 года императором Александром I. 12 декабря 1819 года во время своей поездки по Финляндии император возвёл Аминоффа в графское достоинство Великого Княжества Финляндского.

28 августа 1821 года Аминофф, ставший к этому времени уже тайным советником, был назначен вице-канцлером Абоского университета.

Последние годы жизни провёл в родовом имении Рилакс, где и умер 30 марта 1842 года.

Семья 
Был трижды женат:
 с 1778 года на Юханне Барбаре Хисингер,
 с 1791 года на баронессе Фредерике Руут,
 с 1801 года на Еве Матильде Брункруне.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (2 сентября 1789)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (28 мая 1801)
 Орден Меча, командорский крест со звездой (большой крест) (KmstkSO) (28 мая 1808)
 Титул барона королевства Швеция (28 мая 1808),
 Титул барона Великого княжества Финляндского (подтверждение шведского титула в 1812, внесение в рыцарский матрикул Великого княжества Финляндского, 17 сентября 1818)
 Титул графа Великого княжества Финляндского (12 сентября 1819)

Источники 
 
 Nordisk familjebok, B. 1. — Stockholm, 1904.

Примечания

Ссылки 
 Aminoff, Johan Fredrik (1756—1842) 
 Aminoff, Johan Fredrik Nordisk familjebok.

Генералы Швеции
Умершие в Великом княжестве Финляндском
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Тайные советники
Государственные деятели Финляндии